Тлахомулко има више значења:

 Тлахомулко, Гранха (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тлахомулко (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тлахомулко (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику